Hans van Steenwinckel var namnet på tre generationer betydande danska arkitekter och bildhuggare under 1500- och 1600-talet.

 Hans van Steenwinckel den äldre (omkring 1545 – 1601)
 Hans van Steenwinckel den yngre (1587 – 1639), dennes son
 Hans van Steenwinckel den yngste (1639 – 1700), dennes son

Andra med samma efternamn 
 Lorenz van Steenwinckel, arkitekt och bildhuggare, son till Hans van Steenwinckel den äldre (död 1619)
 Morten van Steenwinckel (1595-1646), målare och arkitekt, den föregåendes bror
 Oluf van Steenwinckel, byggmästare, förmodligen son till Hans van Steenwinckel den yngre (död 1659)